Дополне́ние:

 Дополнение, в теории множеств — унарная операция нахождения множества всех элементов, не содержащихся в данном.
 Дополнение, в лингвистике — второстепенный член предложения.
 Дополнение в программном обеспечении — дополнительные данные или функциональные возможности, распространяющиеся отдельно от основного ПО.
 Дополнение, в криптографии — различные техники по добавлению к шифруемой информации бессмысленных данных для повышения криптоскойкости.